Lato miłości – polsko-białoruski film z 1994 roku w reżyserii Feliksa Falka,
 Lato miłości – brytyjski film z 2004 roku w reżyserii Pawła Pawlikowskiego